La Coupe du Brésil de football 1992 est la  de la Coupe du Brésil de football.

La compétition débute le  et se termine le . L'Internacional remporte cette édition face à Fluminense.

Gérson, de l'Internacional avec 9 buts, termine meilleur buteur de la compétition.

Résultats 

Brésil
1992
Sport au Brésil en 1992